Plevna, antic nom de la ciutat de Pleven a Bulgària
 Plevna (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Plevna (Montana), població dels Estats Units a l'estat de Montana
 setge de Plevna, enfrontament entre l'exèrcit combinat de l'Imperi Rus, els Principats Romanesos i l'Imperi Otomà